Ihász Aladár (1856–1919) újságíró, költő, ügyvéd, író, szövegíró, lapszerkesztő
 Ihász Aladár (1886–1960) színész, rendező, drámaíró